Albreht IV. Habsburški je bil vojvoda Avstrije, * 
19. september 1377, Dunaj, †  14.  september 1404, Klosterneuburg.

Življenjepis
Albreht IV. je bil po Elizabeti Meissenski, svoji stari materi  po materini strani, potomec babenberških avstrijskih vojvod.

Rojen je bil na Dunaju kot sin Albrehta III. Habsburškega in Beatrix Nüremberške. Od leta 1395 do 1404 je bil vojvoda Avstrije, ki je v tistem času obsegala sedanjo Spodnjo Avstrijo, večino Zgornje Avstrije in habsburške posesti, na katerih so vladali njegovi sorodniki iz Leopoldinske veje Habsburžanov. Za Albrehtovo vladanje so značilni spori z delom njegove družine ter Venčeslavom in Sigismundom Luksemburškim.

Umrl je leta 1404 v Klosterneuburgu v Spodnji Avstriji. Pokopan je bil v vojvodski kripti stolnice sv. Štefana na Dunaju. Nasledil ga je sin Albreht V.

Družina
Albreht IV. se je 24. aprila 1390 na Dunaju poročil z Ivano Zofijo Bavarsko, hčerko bavarsko-Straubinškega vojvode Albrehta I. in Margarete Brieške. Z njo je imel 
 Margareto  (26. junij 1395, Dunaj–24. december 1447), poročeno v Landshutu 25. november 1412 z vojvodo  Henrikom XVI. Bavarskim, in
 Albrehta V. (16. avgust 1397–27. oktober 1439, Neszmély, Ogrska).

Sklici

Vir

 Previte-Orton, C.W. (1952). The Shorter Cambridge Medieval History: The Twelfth Century to the Renaissance. Vol. 2. Cambridge University Press.

 
Rojeni leta 1377
Umrli leta 1404
Avstrijski plemiči
Habsburžani
Vojvode Avstrije